Találkozás egy régi szerelemmel, eredetileg Kovács Kati által énekelt könnyűzenei szám 
  Találkozás egy régi szerelemmel, 1979-ben megjelent, Gábor S. Pál dalait válogatottan tartalmazó hanglemez
 Találkozás egy régi szerelemmel, Kovács Kati 2011-ben megjelent gyűjteményes BOX-SET albuma